Die ewige Tabelle des CONCACAF Gold Cup ist eine Rangliste aller Spiele des CONCACAF Gold Cups bzw. des CONCACAF Nations Cups, wie der Wettbewerb bis 1989 hieß. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.

Die ewige Tabelle umfasst 31 verschiedene Länder, wovon 7 als Gastmannschaften eingeladen worden sind. Aus Nordamerika und der Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) nahmen bisher alle gegenwärtigen Mitglieder mindestens einmal am Gold Cup teil. Aus der Caribbean Football Union (CFU) konnten sich bisher 13 (14 mit den Niederländischen Antillen) Mitglieder für den Wettbewerb qualifizieren.

Erster der ewigen Tabelle ist Rekordsieger Mexiko, der insgesamt elf Titel holte.

Tabelle 
Fettgedruckte Mannschaften haben sich für den Gold Cup 2023 qualifiziert. Kursivgedruckte Mannschaften waren Gastmannschaften und gehören nicht dem Fußballverband CONCACAF an.

 !! Titel !! Finalist
 || 14
 || 12
 || 4
 || 3
 || 2
 || 2
 || 3
 || 2
 || 3
 || 1
 || 2
 || 2
 || 0
 || 0
 || 1
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0

Anmerkungen

Weblinks 
 Ewige Tabelle des CONCACAF Gold Cups (ab 1991) bei Weltfussball.de
 Ewige Tabelle des CONCACAF Gold Cups + Quali (1961–2015) von Clas Glenning

Gold Cup
Ewige Tabelle